Skottsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Skottsjö, Lilla sjö i Varbergs kommun,  (1,5 ha)
Stora Skottsjö, Stora sjö i Varbergs kommun,  (9,5 ha)
Skottsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (2,87 ha)
Skottsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (11,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn